Kai Nielsen (beeldhouwer) (1882-1924), Deens beeldhouwer
 Kai Nielsen (componist) (1899–1961), Deens componist
 Kai Nielsen (voetballer) (1910-1946), Deens voetballer bij GK Aarhus